Oinophila är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1848. Oinophila ingår i familjen äkta malar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Äkta malar
Oinophila